Wallis – archipelag na Oceanie Spokojnym należącym do francuskiego terytorium zależnego Wallis i Futuny;
 Wallis – obszar niemunicypalny w USA, w stanie Missisipi
 Wallis – miasto w USA, w stanie Teksas
 Wallis – (fr. Valais) niemiecka nazwa kantonu w Szwajcarii
 Wallisowie, ród szlachecki, jeden z nich to Georg Olivier von Wallis (1673–1744) – feldmarszałek austriacki